Cambados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cambados (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Cambados (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar